El Torneig de New Haven 2010, oficialment conegut com a Pilot Pen Tennis 2010, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 del circuit ATP masculí i els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 d'agost de 2010 al Cullman-Heyman Tennis Center de New Haven, Connecticut, Estats Units.

L'ucraïnès Serhí Stakhovski va aconseguir el segon títol de la temporada i va perfeccionar la seva marca en finals ATP de 4-0. La danesa Caroline Wozniacki va guanyar el seu quart títol de la temporada, el tercer consecutiu en aquest mes d'agost i també el seu tercer consecutiu a New Haven.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010